Heracleum carneiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Heracleum carneiflorum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
carneiflorum